Shi Zhiyong puede hacer referencia a:

 Shi Zhiyong (1980-), halterófilo chino; o a
 Shi Zhiyong (1993-), halterófilo chino.